Slaget ved New Orleans kan henvise til:

 Slaget ved New Orleans (1815) - et slag under den britisk-amerikanske krig 1812
 Slaget ved New Orleans (Borgerkrigen) - et ublodigt slag under den amerikanske borgerkrig.